Wujaszek Wania – sztuka Antona Czechowa

 Adaptacje sztuki
 Wujaszek Wania – amerykański film z 1957 roku w reżyserii Franchota Tone’a i Johna Goetza
 Wujaszek Wania – brytyjski film z 1963 roku w reżyserii Stuarta Burge
 Wujaszek Wania – radziecki film z 1970 roku w reżyserii Andrieja Konczałowskiego
 Wania na 42 ulicy – amerykański film z 1994 roku w reżyserii Louisa Malle’a
 Prowincjonalne życie – australijski film z 1994 roku w reżyserii Michaela Blakemore’a
 August – australijski film z 1996 roku w reżyserii Anthony’ego Hopkinsa
 Bez duszy – amerykański film z 2009 roku w reżyserii Sophie Barthes

Zobacz też